Die Abkürzung GLT steht für:

 Gebäudeleittechnik, im engeren (und gebräuchlicheren) Sinn jene Software, mit der Gebäude überwacht und gesteuert werden
 Geschützter Landschaftsteil, eine naturschutzrechtliche Kategorie in Österreich
 Gladstone in Queensland, Australien (IATA-Flughafencode)
 Glutamattransporter, in verschiedenen Isoformen vorkommende Transportproteine für Glutaminsäure in den Gliazellen des Zentralnervensystems (GLT-1 bzw. EAAT2, GLT-C)
 Goal Line Technology, englisch für Torlinientechnologie, der Oberbegriff für verschiedene Systeme zur technischen Überprüfung ob im Fußball der Ball die Linie in vollem Umfang überquert hat, und der Treffer somit gültig ist, oder nicht. 
 Großladungsträger, fachsprachlich für Gitterbox- und Transportpaletten in der Logistik, Gegenstück zum Kleinladungsträger
 Guided Light Transport, ein elektrifiziertes Spurbussystem des Unternehmens La Brugeoise et Nivelles, heute Bombardier
 OpenGL C++ Toolkit, eine  C++-Softwarebibliothek zur Programmierung interaktiver 3D-Grafiken mit OpenGL
Grazer Linuxtage (GLT)

GLT